Collado steht für

 einen starken Wind im Golf von Kalifornien, siehe Collada

Collado ist der Familienname folgender Personen:

 Adrià Collado (* 1972), spanischer Schauspieler
 Adrián Gavira Collado (* 1987), spanischer Beachvolleyballspieler
 Álex Collado (* 1999), spanischer Fußballspieler
 Ángel Fernández Collado (* 1952), spanischer Geistlicher und Bischof von Albacete
 Carlos Collado Seidel (* 1966), deutscher Historiker

 Fermín Lasala y Collado (1830–1917), spanischer Diplomat und Botschafter
 Jesús Fernández Collado (* 1988), spanischer Fußballtorwart, siehe Jesús Fernández (Fußballspieler)